

Sigle
Arti Grafiche Edizioni
Alloformazione di Galleana – nel territorio del Parco della Galleana, sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna
Advanced glycation end-product – prodotto glicato finale

Altro
Age – sceneggiatore italiano
Åge – nome proprio di persona norvegese
A.G.E. – videogioco del 1991